Сєвєродоне́цька ву́лиця — вулиця у різних населених пунктах України та Росії. Назва — на честь міста Сєвєродонецьк Луганської області, у деяких випадках — на честь річки Сіверський Донець.

Сєвєродонецька вулиця — вулиця в місті Горлівка Донецької області.
 Сєвєродонецька вулиця — вулиця в місті Дніпропетровськ.
 В місті Донецьк:
 Сєвєродонецька вулиця — вулиця в Калінінському районі;
 Сєвєродонецька вулиця — вулиця в Кіровському районі.
 Сєвєродонецька вулиця - вулиця у Дарницькому районі м. Києва.
 Сєвєродонецька вулиця — вулиця в місті Красний Луч Луганської області.
 Сєвєродонецька вулиця — вулиця в місті Лисичанськ Луганської області.
 Сєвєродонецька вулиця — вулиця в місті Луганськ.
 Сєвєродонецька вулиця — вулиця в місті Макіївка Донецької області.
 Сєвєродонецька вулиця — вулиця в місті Перевальськ Луганської області.
 Сіверськодонецька вулиця — вулиця в місті Харків однойменної області.

Сєвєро-Донецька вулиця — вулиця в місті Бєлгород.
 В місті Москва:
 1-а Сєвєродонецька вулиця;
 2-а Сєвєродонецька вулиця.
 Сєвєродонецька вулиця — вулиця в місті Новомосковськ.

Див. також 
 Сєвєродонецький провулок

Вулиці
Об'єкти, названі на честь Сєвєродонецька